Tentoni si può riferire a:

 Andrea Tentoni, giocatore di calcio;
 Davide Tentoni, giocatore ed allenatore di calcio;